Man O’ War oder Manowar (auch Man-of-war bzw. Man-of-Warr) – ein englisches Wort für Kriegsschiff – bezeichnet außerdem:

 Manowar, eine Heavy-Metal-Band 
 Men of War (Computerspiel), ein Echtzeit-Strategiespiel
 Men of War (Film), einen US-amerikanischen Spielfilm aus dem Jahr 1994
 Man o’ War (Pferd), ein Rennpferd
 Man o’ War (Cocktail), einen Cocktail mit Whiskey, benannt nach dem gleichnamigen Rennpferd
 Man O’War, ein Tabletop-Spiel von  Games Workshop
 Man-o-War-Gletscher, ein Gletscher in der Antarktis

Man O’ War heißen folgende Orte:
 Man-O-War Cay, eine Insel der Bahamas
 Man O’ War (Dublin), ein Ort nahe Dublin, Irland
 Man of War Shoal National Marine Park, ein Nationalpark vor der Küste der Insel Sint Maarten
Man O’ War heißen folgende Tiere:

 Atlantic Portuguese man o' war, auch Portugiesische Galeere, eine Art aus der Gattung der Seeblasen